Seznam občin departmaja Mayenne zajema 261 občin.

(CAL) Communauté d'agglomération Laval Agglomération, ustanovljena leta 2001.

Mayenne